Малыжино — название населённых пунктов.

Россия 
 Малыжино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.

Украина 
 Малыжино —  село в Золочевском районе Харьковской области.